Круппа:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Круппа — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Круппа — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

Река 
 Круппа — река в России, приток Мсты, протекает в Боровичском районе Новгородской области.

Персоналии 
 Круппа, Марк Леонидович (род. 1941) — петербургский скульптор.
 Круппа, Юрий Николаевич (род. 1964) — украинский шахматист, гроссмейстер (1995).

См. также 
 Крупа (значения)
 Крупп